Piedras Chinas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Piedras Chinas, Aguascalientes, Calvillo, 
 Piedras Chinas, Guanajuato, Acámbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar